Uranijum fluorid se može odnositi na:

 Uranijum trifluorid, -{UF3}-
 Uranijum tetrafluorid, -{UF4}-
 Uranijum pentafluorid, -{UF5}-
 Uranijum heksafluorid, -{UF6}-
 Tetrauranijum heptadekafluorid, -{U4F17}-
 Tetrauranijum oktadekafluorid, -{U4F18}-